| (9901) 1997 NV || 1997 NV || 1 июля 1997 || Клеть || -
|-
| (9902) Киркпатрик (Kirkpatrick) || 1997 NY || 3 июля 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (9903) Леонхардт (Leonhardt) ||  || 4 июля 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (9904) Мауратомбелли (Mauratombelli) ||  || 29 июля 1997 || Сан Марселло || А. Боаттини, Л. Тези
|-
| (9905) Тициан (Tiziano) || 4611 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9906) Тинторетто (Tintoretto) || 6523 P-L || 16 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9907) Ойлей (Oileus) || 6541 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9908) Ауэ (Aue) || 2140 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9909) Эшенбах (Eschenbach) || 4355 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9910) Фогельвейде (Vogelweide) || 3181 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9911) Кванц (Quantz) || 4129 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9912) Доницетти (Donizetti) || 2078 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9913) Хумпердинк (Humperdinck) || 4071 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9914) Обухова (Obukhova) ||  || 28 октября 1976 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (9915) Потанин (Potanin) ||  || 8 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (9916) Киберев (Kibirev) ||  || 3 октября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (9917) Кейнс (Keynes) || 1979 MK || 26 июня 1979 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
|  ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (9919) Унсет (Undset) ||  || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (9920) Багнуло (Bagnulo) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9921) Rubincam ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9922) Catcheller ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9923) Ronaldthiel ||  || 7 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9924) Corrigan ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9925) Juliehoskin ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|  ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9927) Тютчев (Tyutchev) ||  || 3 октября 1981 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (9928) 1981 WE9 ||  || 16 ноября 1981 || Перт || -
|-
| (9929) McConnell ||  || 24 февраля 1982 || Ок-Ридж || -
|-
| (9930) Billburrows || 1984 CP || 5 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9931) Гербгауптман (Herbhauptman) || 1985 HH || 18 апреля 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9932) Копылов (Kopylov) ||  || 23 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (9933) Алексеев (Alekseev) ||  || 19 сентября 1985 || Крым || Черных Н. С., Черных Л. И.
|-
| (9934) Каччопполи (Caccioppoli) || 1985 UC || 20 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 4 февраля 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9936) Аль-Бируни (Al-Biruni) ||  || 8 августа 1986 || Рожен || Эрик Эльст, В. Иванова
|-
| (9937) Трицератопс (Triceratops) ||  || 17 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9938) Кретлов (Kretlow) || 1988 KA || 18 мая 1988 || Ла-Силья || W. Landgraf
|-
| (9939) 1988 VK || 1988 VK || 3 ноября 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
|  ||  || 11 ноября 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (9941) Игуанодон (Iguanodon) ||  || 4 февраля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 8 октября 1989 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
| (9943) Bizan ||  || 29 октября 1989 || Tokushima || М. Ивамото, Т. Фурута
|-
|  ||  || 24 февраля 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9945) Karinaxavier || 1990 KX || 21 мая 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 29 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9947) Takaishuji || 1990 QB || 17 августа 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9949) Бронтозавр (Brontosaurus) ||  || 22 сентября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9950) ЕКА (ESA) || 1990 VB || 8 ноября 1990 || CERGA || К. Поллас
|-
| (9951) Тираннозавр (Tyrannosaurus) ||  || 15 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9952) 1991 AK || 1991 AK || 9 января 1991 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (9953) 1991 EB || 1991 EB || 7 марта 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9954) Брахиозавр (Brachiosaurus) ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9956) Castellaz ||  || 5 октября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (9957) Raffaellosanti ||  || 6 октября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 4 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 9 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9960) Sekine ||  || 4 ноября 1991 || Такане || С. Отомо
|-
| (9961) 1991 XK || 1991 XK || 4 декабря 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9962) Pfau ||  || 28 декабря 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9963) Сэндидж (Sandage) || 1992 AN || 9 января 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (9964) Хидэёногути (Hideyonoguchi) ||  || 13 февраля 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (9965) GNU ||  || 5 марта 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9967) Awanoyumi ||  || 31 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9968) Серпе (Serpe) ||  || 4 мая 1992 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9969) Брайль (Braille) || 1992 KD || 27 мая 1992 || Паломар || Элеанор Хелин, Кеннет Лоуренс
|-
|  ||  || 26 сентября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (9971) Исихара (Ishihara) || 1993 HS || 16 апреля 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9972) Миноруода (Minoruoda) || 1993 KQ || 26 мая 1993 || Такане || С. Отомо
|-
| (9973) Шпильман (Szpilman) ||  || 12 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9974) Броуди (Brody) ||  || 19 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9975) Такимотокосо (Takimotokoso) ||  || 12 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9976) 1993 TQ || 1993 TQ || 9 октября 1993 || Hidaka || S. Shirai, С. Хаякава
|-
| (9977) Kentakunimoto || 1994 AH || 2 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 7 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9979) 1994 VT || 1994 VT || 3 ноября 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 31 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9981) Кудо (Kudo) ||  || 31 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9982) 1995 CH || 1995 CH || 1 февраля 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9983) Rickfienberg || 1995 DA || 19 февраля 1995 || Sudbury || Деннис ди Сикко
|-
| (9984) Gregbryant || 1996 HT || 18 апреля 1996 || Macquarie || Роберт Макнот, J. B. Child
|-
| (9985) Акико (Akiko) || 1996 JF || 12 мая 1996 || Yatsuka || Роберт Макнот, Х. Абэ
|-
| (9986) Hirokun || 1996 NX || 12 июля 1996 || Нати-Кацуура || Х. Сиодзава, Т. Урата
|-
| (9987) Пеано (Peano) ||  || 29 июля 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (9988) Эриктемплбелл (Erictemplebell) ||  || 9 сентября 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
|  ||  || 27 сентября 1997 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (9990) Niiyaeki ||  || 30 сентября 1997 || Нанъё || T. Окуни
|-
| (9991) Анезка (Anezka) ||  || 5 октября 1997 || Клеть || З. Моравец
|-
|  ||  || 8 октября 1997 || Гэкко || Т. Кагава, Т. Урата
|-
| (9993) Кумамото (Kumamoto) ||  || 6 ноября 1997 || Kumamoto || Д. Кобаяси
|-
| (9994) Гроций (Grotius) || 4028 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9995) Alouette || 4805 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9996) ANS || 9070 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9997) COBE || 1217 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9998) ISO || 1293 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9999) Уайлс (Wiles) || 4196 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (10000) Мириостос (Myriostos) || 1951 SY || 30 сентября 1951 || Паломар || Уилсон, Алберт
|}